Groszowice (gromada w powiecie opolskim)
 Groszowice (gromada w powiecie radomskim)